Imerètia (en georgià იმერეთი, Imereti) és una regió (Mkhare) de Geòrgia, situada a la vall mitjana i alta del riu Rioni i que ocupa la major part de l'antic regne d'Imerètia. Es divideix en les següents unitats:

Kutaisi (ciutat)
Baghdati
Vani
Zestapon
Terjola
Samtredia
Sachkhere
Tkibuli
Chiatura
Tskhaltubo
Kharagauli
Khoni

Imerètia